Dark City (1950), een film geregisseerd door William Dieterle
 Dark City (1998), een film geregisseerd door Alex Proyas